Bernard Rieux – główny bohater powieści Alberta Camusa pt. „Dżuma”;
 Rieux (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Rieux (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Rieux (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Rieux (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Rieux-Volvestre – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje